Зубовце или Зубовци може да се отнася за:

 Зубовце, село в община Врабчище на Северна Македония;
 Зубовце, село в община Куманово на Северна Македония.